Die The Bahamas Women’s Open 2011 waren ein Tennisturnier für Damen in Nassau, Bahamas. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 14. bis 20. März 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Nassau (Bahamas)